Das American League Wild Card Playoff 2018 ist das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der American League. Der Sieger dieses Spieles tritt in den American League Division Series 2018 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, das am 3. Oktober 2018 stattfand.

Die Paarung lautet:
 New York Yankees (2. AL East, 100–62) gegen Oakland Athletics (2. AL West, 97–65)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2018, NLWC 2018, NLDS 2018, ALDS 2018, NLCS 2018, ALCS 2018, World Series 2018

Spielzusammenfassung 
Mittwoch, 3. Oktober 2018, 20:10 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Zuschauer: 49.620

Einzelnachweise 

2018
Baseball 2018
Sportveranstaltung in der Bronx
New York Yankees
Oakland Athletics